

Nom commun

Vins et alcools 
 Un cru désigne un vignoble produisant un vin spécifique et, par extension, ce vin, qui peut porter sur son étiquette la mention de ce cru.
 les grand cru, premier cru, premier grand cru classé et cru classé sont des mentions protégées concernant plusieurs vins différents (en Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Loire et Roussillon, mais aussi en Allemagne, Catalogne, Grèce et Suisse).
 Un cru bourgeois est une distinction réglementée des vins de Bordeaux.
 Un bouilleur de cru est un distillateur.

Équitation 
 Monter à cru signifie monter un cheval sans selle.

Voir aussi 
 Crus de cafés
 Crus de cognac

Adjectif

Croyance 
 Relatif à la croyance.

Cuisson 
 Cru signifie qui n'est pas cuit, ni thermisé, ni pasteurisé, ni stérilisé :
 Lait cru ;
 Crème fraîche crue ;
 Fromage au lait cru ;
 Thon cru à la tahitienne, une recette de thon.

Noms propres

Patronymes 

 Jean Norton Cru (1879-1949), écrivain français.

Œuvres 

 Le Cru et le Cuit, une œuvre de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss ;
 Le Cru et le Su, un ouvrage de Jean Pouillon, ethnologue, qui a été secrétaire de Claude Lévi-Strauss ;
 Cru, un album de Seu Jorge ;
 Carmen Cru, une bande dessinée.

Sigle, code et abréviation 

CRU est un sigle qui désigne notamment :
 Climate Research Unit 
 Comité Réseau des Universités,
 Conseil de résolution unique, un élément clé de l'Union bancaire et son Mécanisme de Résolution Unique, créé par la Directive européenne 806/2014 sur le Mécanisme de Résolution Unique, le SRB/CRU est une agence européenne indépendante, opérationnelle à partir du 1/1/2015, située à Bruxelles.

CRU est un code qui peut désigner :
 Aéroport Lauriston, à Grenade (pays), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cru est une abréviation qui peut désigner :
 ''Cru, l'abréviation de Crux et Crucis, le nom latin et son génitif de la constellation de la Croix du Sud

Autres 
Cru  ou CRU désigne notamment aussi :
 Cru, une organisation  missionnaire chrétienne évangélique.
 CRU,  un média en ligne français.

Voir aussi 
 α Cru, Alpha Crucis, une étoile de la Croix du Sud
 β Cru, Beta Crucis, une étoile de la même constellation
 γ Cru, Gamma Crucis
 δ Cru, Delta Crucis
 Crudités

Références 

Acronyme